Berat (Alta Garona), municipi francès al departament d'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Berat (ciutat d'Albània)
 Districte de Berat, districte d'Albània
 Comtat de Berat, comtat d'Albània
 Klubi Sportiv Tomori Berat, club de futbol albanès de la ciutat de Berat